Данте Экзам (; род. 13 июля 1995 года в Мельбурне, Виктория, Австралия) — австралийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 5-м номером на драфте НБА 2014 года.

Профессиональная карьера 
Экзам играл за сборную Австралии в турнире чемпионат мира по баскетболу (юноши до 17 лет) в 2012 году и чемпионат мира по баскетболу (юноши до 19 лет) в 2013 году. Набрал 18,2 очка и 3,8 передачи в среднем в 2013 году.

Экзам был приглашён играть за сборную мира в турнире Найк Хуп Саммит в апреле 2013 года. Набрал 16 очков, 2 подбора и 3 передачи.

24 января 2014 года выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

НБА 
12 июля 2014 Экзам подписал контракт с «Ютой» на сумму 3,9 миллиона долларов. Подписал также контракты со спонсорами Адидас и Red Bull.

Экзам принял участие в Летняя лига НБА в Лас-Вегасе. В 5 матчах набрал 7,2 очков, 2,6 подбора и 2,8 передачи в среднем.

Его дебют в НБА состоялся 29 октября 2014 года в матче против «Хьюстон Рокетс», в котором он набрал 5 очков, сделал одну передачу и один перехват. Три дня спустя в матче против Финикс Санз"" он набрал 10 очков, реализовав 3 из 4 бросков из-за дуги, а 2 января 2015 года установил свой рекорд результативности, набрав в матче против «Атланты Хокс» 13 очков.

14 января 2021 года в результате трёхстороннего обмена, целью которого был переход Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс», Экзам был обменян в «Хьюстон Рокетс». Был отчислен из «Хьюстона» в октябре 2021 года.

Европейские клубы 
В декабре 2021 года подписал трехмесячный контракт с «Барселоной» на время отсутствия травмированного Ника Калатеса.

10 июля 2022 года Экзам подписал контракт с белградским клубом «Партизан», выступающим в Лиге ABA и Евролиге.

Личная жизнь 
Его отец Сейсил Данте Экзам играл в баскетбол за университет Северной Каролины с Майклом Джорданом.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания 

Баскетболисты Австралии
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Партизан»
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года